В 1431 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 Основан Университет Пуатье.

Родились

Скончались 
 Гаспарен де Бергамо — итальянский грамматик (род. около 1360).
 Низам ад-Дин Шами — персидский хронист, автор «Зафар Наме» (Книга побед), написанной на фарси хроники правления Тимура.
 Станислав из Скальбмежа — польский педагог, церковный деятель, первый ректор Краковского университета (род. около 1365).

См. также

Примечания